Васил Спасов:  (1919-1996) — болгарский футболист и менеджер.
 Спасов, ВасилСпасов, Васил (род. 1971) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1990).